Gelato  peut faire référence à:
 Gelato, un logiciel.
 Gelato, un type de glaces.